

Байрацька сільська рада — сільське поселення, Шадрінський район, Курганська область

Байрацька сільська рада — сільська рада, Полтавська область, Диканський район
 Байрацька сільська рада — сільська рада, Сумська область, Липоводолинський район